A palavra beluga (do russo byeluga; em russo belyi, ‘branco’) pode referir-se a:
 Esturjão branco (Huso huso), peixe 
 O caviar proveniente do Esturjão branco
 Baleia branca, animal mamífero
 Beluga (Alasca), região do censo-designada localizada no Alasca
 Airbus Beluga, modelo de avião cargueiro

Desambiguação